Старота́рский — хутор в составе Минераловодского городского округа Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 113 км. Расстояние до районного центра: 22 км.

История 
Хутор основан в 1921 году, по-видимому, бывшими жителями выселенной станицы Тарской. По данным на 1927 год станица Тарская состояла из 92 дворов. В административном отношении входила в состав Ново-Тарского сельсовета Минераловодского района Терского округа.

До 2015 года хутор Старотарский относился к территории муниципального образования «Сельское поселение Марьино-Колодцевский сельсовет» Минераловодского района Ставропольского края.

Население 

По данным переписи 2002 года, 88 % населения — русские.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Минераловодского района